Перцина (Percina) — рід дрібнорозмірних риб родини Percidae, поширені переважно у Північній Америці.

Види 
Виділяють 49 видів:
 Percina antesella J. D. Williams & Etnier, 1978 
 Percina apristis C. L. Hubbs & Hubbs, 1954
 Percina aurantiaca Cope, 1868 
 Percina aurolineata Suttkus & Ramsey, 1967 
 Percina aurora Suttkus & B. A. Thompson, 1994 
 Percina austroperca B. A. Thompson, 1995 
 Percina bimaculata Haldeman, 1844 
 Percina brevicauda Suttkus & Bart, 1994 
 Percina brucethompsoni Robinson, Cashner & Near, 2014
 Percina burtoni Fowler, 1945 
 Percina caprodes Rafinesque, 1810
 Percina carbonaria Baird & Girard, 1853 
 Percina copelandi D. S. Jordan, 1877
 Percina crassa D. S. Jordan & Brayton, 1878 
 Percina crypta M. C. Freeman, B. J. Freeman, Burkhead  & Straight, 2008 
 Percina cymatotaenia Gilbert & Meek, 1887 
 Percina evides D. S. Jordan & Copeland, 1877
 Percina freemanorum Near, MacGuigan, Boring, Simmons, Albanese, Keck, Harrington & Dinkins, 2021
 Percina fulvitaenia Morris & Page, 1981 
 Percina gymnocephala Beckham, 1980 
 Percina jenkinsi B. A. Thompson, 1985
 Percina kathae B. A. Thompson, 1997 
 Percina kusha J. D. Williams & Burkhead, 2007 
 Percina lenticula Richards & L. W. Knapp, 1964
 Percina macrocephala Cope, 1867 
 Percina macrolepida Stevenson, 1971 
 Percina maculata Girard, 1859 
 Percina nasuta Bailey, 1941 
 Percina nevisense Cope, 1870 
 Percina nigrofasciata Agassiz, 1854
 Percina notogramma Raney & C. L. Hubbs, 1948 
 Percina oxyrhynchus C. L. Hubbs & Raney, 1939 
 Percina palmaris Bailey, 1940 
 Percina pantherina Moore & Reeves, 1955 
 Percina peltata Stauffer, 1864 
 Percina phoxocephala E. W. Nelson, 1876
 Percina rex D. S. Jordan & Evermann, 1889 
 Percina roanoka D. S. Jordan & O. P. Jenkins, 1889 
 Percina sciera Swain, 1883 
 Percina shumardi Girard, 1859
 Percina sipsi J. D. Williams & Neely, 2007 
 Percina smithvanizi J. D. Williams & Walsh, 2007 
 Percina squamata Gilbert & Swain, 1887 
 Percina stictogaster Burr & Page, 1993 
 Percina suttkusi B. A. Thompson, 1997 
 Percina tanasi Etnier, 1976 
 Percina uranidea D. S. Jordan & Gilbert, 1887 
 Percina vigil O. P. Hay, 1882 
 Percina williamsi Page & Near, 2007

Примітки

Література 
 Percina at FishBase 

Окуневі